Biagio – nome proprio di persona italiano maschile
 Biagio – album di Biagio Antonacci del 2015
 Biagio – film del 2014 diretto da Pasquale Scimeca